Bundesregierung Kurz steht für folgende Bundesregierungen des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP):

 Bundesregierung Kurz I, ÖVP-FPÖ-Koalitionskabinett und die anschließende ÖVP-Minderheitsregierung 2017–19
 Bundesregierung Kurz II, ÖVP-Grüne-Koalitionskabinett 2020–21